Joe M. Jackson – aviatore statunitense
 Joe Jackson – cantautore, polistrumentista e compositore britannico
 Joe Jackson (n. 1992) – cestista statunitense
 Joe Jackson Sr. – ciclista austriaco
 Shoeless Joe Jackson – giocatore di baseball statunitense
 Joe Jackson (n. 1953) – giocatore di football americano statunitense
 Joe Jackson (n. 1962) – giocatore di football americano statunitense
 Joe Jackson (n. 1976) – giocatore di football americano statunitense
 Joe Jackson (n. 1979) – giocatore di football americano statunitense
 Joe Jackson (n. 1996) – giocatore di football americano statunitense
 Joe S. Jackson – giornalista e scrittore statunitense
 Joe Jackson – manager statunitense
 Joe Jackson – poliziotto britannico

Pagine correlate 
Joseph Jackson